Scharlach steht für:

 Scharlach, Infektionskrankheit
 Muskatellersalbei in der (älteren) Heilkunde
 Scharlach (Fluss), linker Zufluss der Wertach (Fluss) bei Schwabmünchen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Scharlach (Reisbach), Ortsteil von Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Scharlach (Stoff), Textilie des Mittelalters
 Otto Scharlach Metallwerk (Metallwerke Otto Scharlach), deutsches Beleuchtungsunternehmen

Scharlach ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Scharlach (1811–?), deutscher Genremaler
 Gustav Scharlach (1811–1881), deutscher Verwaltungsjurist
 Julius Scharlach (1842–1908), deutscher Rechtsanwalt und Unternehmer
 Matthias Scharlach (* 1950), deutscher Pädagoge, Unternehmer und Autor

Siehe auch:
 Scharlachberg
 Scharlachrot
 Scharlachgesicht
Scharlach-Eiche
 Scharlach-Dahlie
 Scharlach-Fuchsie
 Scharlach-Erdbeere
 Scharlach-Weißdorn
 Scharlachsichler
 Scharlachgimpel
 Biebricher Scharlach (Begriffsklärungsseite)